Green Valley kan syfta på:

Antarktis 

 Green Valley (dal i Antarktis),

Kanada
 Green Valley, Ontario – ort

USA 

 Green Valley, Maryland, ort i Frederick County, 
 Green Valley, Illinois, ort i Tazewell County, 
 Green Valley, Wisconsin, ort i Shawano County, 
 Green Valley, Arizona, ort i Pima County, 
 Green Valley, Kalifornien, Los Angeles County), ort, 
 Green Valley, Kalifornien, Solano County, ort, 
 Green Valley, South Dakota, ort i Pennington County,